McMorris Ist der Familienname folgender Personen:

 Jerry McMorris (1940–2012), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Mark McMorris (* 1993), kanadischer Snowboarder